Урдьялес-дель-Парамо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамо-Леонес.  Занимает площадь 32,85 км². Население — 576 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Леона